Бексли может относиться к:

Топонимы 
 Бексли (или Олд-Бексли), район в лондонском боро Бексли, иногда называется Бексли-Вилладж
 Больница Бексли — психиатрическая больница в Бексли
 Бексли (крикетный клуб)
 Бексли (боро Лондона), пригород Большого Лондона в Великобритании
 Бексли и Бромли (избирательный округ)
 Бексли — избирательный округ в Великобритании
 Колледж Бексли — часть системы лондонских колледжей Юго-Востока
 Гимназия Бексли — гимназия в Уэллинге, в лондонском боро Бексли
 Бексли Юнайтед — футбольный клуб
 Бексли (футбольный клуб)
 Бекслихит — район, город в лондонском боро Бексли
 Бексли (больница, Бекслихит)
 Бекслихит (избирательный округ)
 Бекслихит и Крейфорд (избирательный округ)
 Здание администрации Бексли в Бекслихит
 Бекслихит (железнодорожная линия)
 Бекслихит (станция)
 Бексли (станция)
 Муниципальный боро Бексли
 Бексли-Риверсайд — зона развития, определённая генеральным планом Лондона
 Бексли (Огайо), пригород Колумбуса в Огайо, США
 Школьный округ Бексли в Огайо, США
 Средняя школа в Бексли (Огайо)
 Бексли (Миссисипи) — невключённая территория в округе Джордж штата Миссисипи
 Бексли-Стейшн — пастбищный учаток, крупное овцеводческое хозяйство в Квинсленде, Австралия
 Бексли — пригород Крайстчерча на Южном острове Новой Зеландии
 Бексли — населённый пункт в округе Уаимакарири региона Кентербери на Южном острове Новой Зеландии
 Бексли (муниципалитет) — муниципалитет в Новом Южном Уэльсе, Австралия
 Бексли (Сидней), пригород Сиднея в Австралии
 Бексли-Норт, пригород Сиднея в Австралии
 Бексли-Норт (станция), обслуживающая одноименный пригород Сиднея
 Бексли (тауншип) — тауншип, часть города Каварта-Лейкс в канадской провинции Онтарио
 Бексли — канадский мыс, расположенный на территории провинции Нунавут

Персоналии 
 Дон Бексли — американский актёр.

См. также 
 Бексли-Холл (значения)
 Совет Бексли — наименование органа управления различных одноименных населённых пунктов и административно-территориальных единиц.